El topónimo Hodges puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Hodges, un pueblo en el estado de Alabama.
 Hodges, un pueblo en el estado de Carolina del Sur.
 Hodges, un municipio en el estado de Minnesota.